Statisticile pentru sezonul La Liga 1947-1948.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament 

Sezoane La Liga
1947 în fotbal
1948 în fotbal